Kiss Áron (1788–1834) református lelkész
 Kiss Áron (1815–1908) református püspök
 Kiss Áron (1845–1908) tanár, pedagógiai szakíró